Сен-Іле́р-де-Р'єз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південний захід від Парижа, 65 км на південний захід від Нанта, 45 км на захід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 5457 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 11312,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сен-Ілер-де-Р'єз
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-де-Р'єз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея